Giudizio di Paride – una delle cause nella mitologia greca che ha scatenato la guerra di Troia
 Giudizio di Paride – opera perduta di Raffaello
 Giudizio di Paride – dipinto a olio su tavola di Pieter Paul Rubens realizzato tra il 1638 ed il 1639
 Giudizio di Paride – scultura in porcellana biscuit di Filippo Tagliolini